Peridotitele fac parte din rocile cu o granulație mare, formate în straturile din scoarța pământului, situate la o adâncime de 200 - 300 km, ce conțin cel puțin 40 % olivină, restul fiind compus din ortopiroxeni și clinopiroxeni, mineralele având o concentrație importantă de aluminiu, magneziu, fier care în funcție de temperatură și presiune la formare sunt asociate cu granat, spinel mai rar plagioclaz.

Vezi și 
 Listă de roci
 Listă de minerale
 Listă de roci după geneză

Roci magmatice